Antelope Ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Antelope (Idaho), im Butte County – nicht mehr existent
 Antelope (Sacramento County, Kalifornien)
 Antelope (Sierra County, Kalifornien) – nicht mehr existent
 Antelope (Kansas), im Marion County
 Antelope (Montana), im Sheridan County
 Antelope (Nevada), im Nye County – nicht mehr existent
 Antelope (Hidalgo County, New Mexico)
 Antelope (Lea County, New Mexico) – nicht mehr existent
 Antelope (North Dakota), im Stark County
 Antelope (Oregon), im Wasco County
 Antelope (South Dakota), im Todd County
 Antelope (Texas), im Jack County
 Antelope (Wyoming), im Uinta County
 Antelope Acres, im Los Angeles County, Kalifornien
 Antelope Center, im Los Angeles County, Kalifornien
 Antelope Crossing, im Coryell County, Texas
 Antelope Development Area, im Todd County, South Dakota
 Antelope Flats, im Briscoe County, Texas
 Antelope Springs, im Torrance County, New Mexico
 Antelope Valley, im Campbell County, Wyoming
 Antelope Wells, im Hidalgo County, New Mexico
 Antelope Canyon, am Colorada River in Arizona
 Antelope County, Verwaltungseinheit in Nebraska

in Kanada:
 Antelope (Neufundland und Labrador)

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Antelope Creek Lakes, im Siskiyou County, Kalifornien
 Antelope Pond, im Beaverhead County, Montana
 Antelope Reservoir, im Lincoln County, Idaho
 Antelope Slough, im Holt County, Nebraska
 Antelope Spring Lake, im Union County, New Mexico
 Antelope Tanks, im Hudspeth County, Texas
 Antelope Waterhole, im Harney County, Oregon

Sonstiges:
 Antelope Mine, Ort und Distrikt in der Provinz Südmatabeleland in Simbabwe
 HMS Antelope, mehrere Schiffe der Royal Navy
 USS Antelope, mehrere Schiffe der United States Navy
 Antelope Airpark, Airport im Park County, Colorado
 Antelope County Airport, Airport im Antelope County, Nebraska
 Antelope Ranch Airport, Airport im Yuma County, Arizona
 Antelope Run Ranch Airport, Airport im Sublette County, Wyoming
 Antelope Valley Airport, Airport im Butte County, Idaho
 Antelope Valley Ranch Airport, Airport im Colusa County, Kalifornien
 Antelope Butte Creek, Fließgewässer im Campbell County, Wyoming
 Antelope Creek Lakes, See im Siskiyou County, Kalifornien
 Antelope Hills Oil Field, Ölfeld im Kern County, Kalifornien
 Antelope Oil Field, Ölfeld im McKenzie County, North Dakota

im NRHP gelistete Objekte:
 Antelope Cave, in Colorado City, Arizona, ID-Nr. 75000351
 Antelope County Courthouse, in Neligh, Nebraska, ID-Nr. 80002438
 Antelope Creek Archeological District, in Fritch, Texas, ID-Nr. 72001366
 Antelope Creek Bridge, in Medford, Oregon, ID-Nr. 79002071
 Antelope Creek Covered Bridge, in Eagle Point, Oregon, ID-Nr. 88000273
 Antelope Creek Crossing (48CO171 and 48CO165), in Wyoming, ID-Nr. 89000816
 Antelope Creek Site (39ST55), in Fort Pierre, South Dakota, ID-Nr. 86002737
 Antelope Creek Stage Station, in Morristown, South Dakota, ID-Nr. 92000692
 Antelope Grocery, in Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 88000213
 Antelope Hill Highway Bridge, in Tacna, Arizona, ID-Nr. 79003444
 Antelope Hills (Durham), in Durham, Oklahoma, ID-Nr. 78002259
 Antelope Lake Park, in Morland, Kansas, ID-Nr. 08000643
 Antelope Stage Station, in Broadview, Montana, ID-Nr. 83001078
 Antelope Valley Indian Museum, in Lancaster, Kalifornien, ID-Nr. 87000509

Siehe auch:
 Antelope Hills
 Antelope Island
 Antelope Lake
 Antelope Townships